Niemcy:
 Spangenberg – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Schwalm-Eder

Osoby:
 Gustaw Spangenberg – niemiecki malarz
 Hugo Spangenberg – argentyński szachista

Inne:
 Spangenberg – zamek